В економіці:
 Ефект витіснення — збільшення залучення держави на ринку впливає на інші його аспекти - наявність ресурсів, попит чи пропозицію. Напр. скорочення інвестицій унаслідок проведення стимулювальної фіскальної політики, яка підвищує відсоткову ставку.
 Витіснення — дії одного конкурента по відношенню до іншого, що використовується з метою потіснити його на ринках збуту товарів, витиснути з ринку.. Різновид конкуренції.

У психології:
 Витіснення — процес усунення зі сфери свідомого болісних, суперечливих почуттів та спогадів, неприємних бажань та думок.

Джерела 

Економіка
Інвестиційна діяльність
Психоаналіз